Saturn – famiglia di razzi
 Saturn I
 Saturn IB
 Saturn V, usato per il programma Apollo
 Saturn INT-21, usato per mettere in orbita la stazione spaziale Skylab
 Saturn – divisione dell'industria automobilistica General Motors e un marchio di auto da essa prodotto
 Sega Saturn – console per videogiochi
 Saturn – catena tedesca di negozi di elettronica
  – squadra di calcio russa
 NPO Saturn – gruppo di aziende aeronautiche russe
Saturn – film del 1999 diretto da Rob Schmidt
Saturn – Singolo degli Skillet del 1996 dell'album omonimo
'Saturn – stazione balneare sul Mar Nero nel distretto di Costanza, in Romania
Saturn – catena di distribuzione tedesca specializzata nell'elettronica e negli elettrodomestici di consumo

Altri progetti